Dialogo steht für:

 Dialog von Galileo Galilei über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische, siehe Galileo Galilei#Der Dialog über die zwei Weltsysteme

Dialogo ist der Familienname folgender Personen:

 Jose Alan Dialogo (* 1962), philippinischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Sorsogon